

Ciudad 
 Tarraco antigua ciudad romana situada en la península ibérica

Modelos de coches 
 Siata Tarraco modelos de los años 60 de la marca Siata española
 SEAT Tarraco modelo de SEAT presentado en 2018